Hinterreit heißen folgende geographischen Objekte:

 Hinterreit (Auerbach), Ortsteil der Gemeinde Auerbach, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Hinterreit (Ruhpolding), Ortsteil der Gemeinde Ruhpolding, Landkreis Traunstein, Bayern
 Hinterreit (Waging am See), Ortsteil des Marktes Waging am See, Landkreis Traunstein, Bayern

 Hinterreit (Gemeinde Großgmain), Ortsteil von Großgmain, Land Salzburg